Кубок Угорщини з футболу 2010–2011 — 71-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул вперше здобув Кечкемет.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|6 жовтня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|20 жовтня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 жовтня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|27 жовтня 2010

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|2 листопада 2010

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|9/23 листопада 2010

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|9 листопада 2010/1 березня 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|9 листопада 2010/2 березня 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|10 листопада 2010/1 березня 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|10 листопада 2010/2 березня 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|16 лютого/2 березня 2011

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|8/15 березня 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|8/16 березня 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|9/15 березня 2011

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|19 квітня/3 травня 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|20 квітня/4 травня 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Угорщини на soccerway

2010—2011
Угорщина
Угорщина
2010 в угорському спорті
2011 в угорському спорті